Unter dem Namen Vaderland wurden folgende Schiffe betrieben:
 der Passagiertankdampfer Vaderland (Schiff, 1872)
 der Passagierdampfer Vaderland (Schiff, 1900)